Everlasting Love:

 Everlasting Love — сингл, записанный соул-певцом Робертом Найтом в 1967 году, и позднее исполнявшийся многими другими артистами, в том числе Love Affair и Карлом Карлтоном
 Everlasting Love — сингл 1977 года американской фанк-группы Rufus
 Everlasting Love (альбом Сандры) — сборник 1988 года Сандры
 Everlasting Love (песня Говарда Джонса) — сингл 1989 года Говарда Джонса
 Everlasting Love (альбом Ванессы Уильямс) — альбом 2005 года Ванессы Уильямс